Конгал () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Конгал Клайрингнех — легендарный верховный король Ирландии (II или I в. до н. э.)
 Конгал — ирландский святой
 Конгал Кривой — король Дал Арайде (626—637) и король Ульстера (627—637)
 Конгал мак Аэдо Слане — король Бреги (до 634)
 Конгал мак Маэл Дуйн — король Иармуму (661—690)
 Конгал Длинноголовый — король Ульстера (670—674)
 Конгал Кеннмагайр — король Кенел Конайлл и верховный король Ирландии (704—710)